Blázquez hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

 Blázquez (apellido), apellido patronímico de origen español.
 Los Blázquez, municipio de la provincia de Córdoba, Andalucía, España
 Estadio Ingelmo Nicolás Blázquez, ubicado en el departamento de Godoy, Mendoza, Argentina